Teatre Novedades (Almacelles), teatre catalogat com a monument del municipi d'Almacelles (Segrià)
 Teatre Novedades (Barcelona), teatre i cinema barceloní (1869 - 2006)
 Teatre Novedades (Madrid), teatre madrileny (1849 - 1928)